1. česká fotbalová liga (2022/2023) (znana jako Fortuna:Liga ze względów sponsorskich) jest 30. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Czechach. 
Bierze w niej udział 16 drużyn, które w okresie od 30 lipca 2022 do 28 maja 2023 rozegrają w dwóch rundach 35 kolejek meczów.
Sezon zakończą baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Fortuna:Liga.
Obrońcą tytułu jest drużyna Viktoria Pilzno.

Drużyny

Faza zasadnicza

Najlepsi strzelcy 

Stan na 2023-03-05. Źródło:

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Czechach
2022 w piłce nożnej
2023 w piłce nożnej
2022 w Czechach
2023 w Czechach